Liga voor de Rechten van de Mens (Nederland), een Nederlandse organisatie voor de mensenrechten
Liga voor Mensenrechten, een Belgische organisatie voor de mensenrechten
Ligue des droits de l'homme (België), een Belgische organisatie voor de mensenrechten
Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, een Franse organisatie voor de mensenrechten